Henri Berger peut désigner :
 Henri Diamant-Berger, un scénariste et producteur de cinéma français.